Александр Тютрюмов:
 Тютрюмов, Александр Аркадьевич (род. 1959) — российский актёр театра и кино, предприниматель.
 Тютрюмов, Александр Михайлович (род. 1946) — Народный депутат СССР (1989—1991).